Afar (regio); een van de regio's van Ethiopië
 Afar (volk); een volk dat in het oosten van Afrika leeft
 Afar (taal); de taal van dat volk